Rozprza – miasto w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Rozprza
 Rozprza (drzewce) – drzewce charakterystyczne dla ożaglowania rozprzowego
 Rozprza (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Rozprzy na linii kolejowej nr 1
 Rozprza (gmina) – gmina w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim